Wilsonia peut désigner :

Biologie 
Wilsonia R.Br., 1810 : un genre de plantes de la famille des Convolvulaceae ;
Wilsonia Bonaparte, 1838 : un genre de passereaux de la famille des Parulidae.

Toponyme 
 Wilsonia : une census-designated place américaine située dans le comté de Tulare dans l'État de Californie.